
Дерево Уавона () — секвойядендрон гигантский, стоявший в роще Марипоса, национальный парк Йосемити, штат Калифорния, США. Возраст этого дерева был оценен примерно в 2100 лет; не выдержав тяжести снега на своей кроне, секвойя рухнула в 1969 году. Высота дерева составляла 71,3 метра, диаметр ствола у основания — 7,9 метров.

Хронология

См. также 
 Дерево «Люстра»

Примечания

Ссылки 

 Drive-Thru Redwood Trees, California  на сайте ''alamedainfo.com

Йосемити (национальный парк)
Знаменитые деревья США
Достопримечательности Калифорнии
Исчезли в 1969 году
Секвойядендрон